Marynki est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Marynki, village de la voïvodie de Łódź
 Marynki, village de la voïvodie de Podlachie